Пардос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 23,15 км². Население — 62 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары